Via Regia () — назва кількох історичних шляхів:
 Via Regia — шлях вів з Єгипту вздовж лінії вододілу на плато на східному березі Йордану, через Дамаск в Межиріччя і Персію. 
 Via Regia — торговий шлях з Майнцу до Сілезії, на основі якого був утворений однойменний культурний шлях Ради Європи. 
 Via Regia Україна — міжнародний мистецький фестиваль культурної дипломатії.